

Cinema 
 The Boxer – film del 1997 diretto da Jim Sheridan
 The Boxer – film del 2009 diretto da Thomas Jahn

Musica 
 The Boxer – gruppo musicale britannico
 The Boxer – singolo di Simon & Garfunkel del 1969, dall'album Bridge over Troubled Water
 The Boxer – singolo dei The Chemical Brothers del 2005, dall'album Push the Button
 The Boxer – album di Kele Okereke del 2010

Pagine correlate 
 Boxer